Ruteno puede referirse a:
 Relativo a la antigua nación de Rutenia.
 Habitante del actual Óblast de Transcarpacia.
 Idioma ruteno, de la familia de Lenguas eslavas orientales.
 Etnia rutena
 Rito, tanto dentro de la Iglesia católica como de la ortodoxia